Keltie bezeichnet:

 John Scott Keltie (1840–1927), britischer Geograph und Namensgeber folgender geographischer Objekte in der Antarktis:
 Keltie-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Keltie Head, Landspitze der Vega-Insel in der Antarktis
 Mount Keltie, Berg in der Ross Dependency
 Scott-Keltie-Gletscher, Gletscher an der Pennell-Küste des Viktorialands
 Kap Keltie, Kap an der Clarie-Küste des Wilkeslands